Ленч — многозначный термин:

Персоналии 

 Ленч, Леонид Сергеевич (настоящая фамилия — Попов; 1905—1991) — русский советский писатель-сатирик.

Другое 

 То же, что и ланч — второй завтрак или же это поздний завтрак